European Tour 2013/2014 – Turniej 7 − dziesiąty turniej snookerowy wchodzący w skład cyklu Players Tour Championship w sezonie 2013/2014. Turniej ten rozegrany został w dniach 14-17 listopada 2013 w Lotto Arena w mieście Antwerpia (Belgia).

Turniej ten znany jest także pod nazwą Antwerp Open 2013.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: € 25 000 
II miejsce: € 12 000 
Półfinalista: € 6 000 
Ćwierćfinalista: € 4 000 
Ostatnia 16: € 2 300 
Ostatnia 32: € 1 200 
Ostatnia 64: € 700 
Max. break: € 4,178'

Pula nagród: € 129 178

Kwalifikacje

Runda 1 
Do 4 frame’ów

Runda 2 
Do 4 frame’ów

Runda 3 
Do 4 frame’ów

Runda 4 
Do 4 frame’ów

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Breaki stupunktowe turnieju 

 147, 111, 109, 108, 104  Judd Trump
 142, 130, 123, 108, 107, 100  Ronnie O’Sullivan
 138, 116  Kurt Maflin
 136, 110, 103  Mark Allen
 135  Ben Woollaston
 134, 133  Marco Fu
 134, 131, 121  Thepchaiya Un-Nooh
 133  Adam Duffy
 129  Nigel Bond
 127  Ryan Day
 126, 122, 107, 103  Mark Selby
 126  Pankaj Advani
 125, 108  Andrew Higginson

 125  Sean O’Sullivan
 120  Ian Burns
 118, 115  Ricky Walden
 118, 103, 103  Ding Junhui
 111  Joe Perry
 108  David Gilbert
 106  Liam Highfield
 106  Graeme Dott
 105  Mark Williams
 100  Sanderson Lam
 100  Fergal O’Brien
 100  Tony Drago

Bibliografia 
 ET 7 na snooker.org

Players Tour Championship 2013/2014
2013 w Belgii
Sport w Antwerpii